Niemcy:
 Mackenbach – dzielnica Lohmar
 Mackenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern

Osoby:
 Ralf Mackenbach – holenderski piosenkarz